

Performances 
 50 Cent - Window Shopper
 Coldplay - Talk
 Black Eyed Peas - Don't Lie / Pump It
 Johnny Hallyday
 Le Roi Soleil
 M Pokora
 Patrick Bruel
 Raphael
 Ricky Martin - I Don't Care
 Shakira - Don't Bother
 Tina Arena / Lââm / Amel Bent / Natasha St-Pier / Anggun / Leslie / Nâdiya - Aimer jusqu'à l'impossible

Palmarès

Artiste masculin francophone  
  Calogero
  Gérald de Palmas
  Marc Lavoine
  Raphael
  Yannick Noah

Artiste masculin international 
  Craig David
  Robbie Williams
  50 Cent
  Sean Paul
  Ricky Martin

Artiste féminine francophone 
  Céline Dion
  Lââm
  Mylène Farmer
  Tina Arena
  Jenifer

Artiste féminine internationale 
  Shakira
  Madonna
  Natalie Imbruglia
  Gwen Stefani
  Mariah Carey

Révélation francophone 
  Emmanuel Moire
  Amel Bent
  M. Pokora
  Gage
  Gregory Lemarchal

Révélation internationale 
  Daniel Powter
  James Blunt
   Akon
  Lemar
  The Pussycat Dolls

Album francophone 
  Raphael : Caravane
   Mylène Farmer : Avant que l'ombre...
  Gérald de Palmas : Un homme sans racines
  Calogero : Live 1.0
  Kyo : 300 lésions

Album international 
  Moby : Hotel
  Coldplay : X&Y
  Robbie Williams : Intensive Care
  Mariah Carey : The Emancipation of Mimi
   The Black Eyed Peas : Monkey Business

Chanson francophone 
  Lââm : Petite Sœur
  Gérald de Palmas : Elle habite ici
  Emmanuel Moire : Mon Essentiel
   M. Pokora : Elle me contrôle 
Lecture
  Raphael : Caravane

Chanson internationale 
  Daniel Powter : Bad Day
   Shakira featuring    Alejandro Sanz : La Tortura 
  Lemar : If There's Any Justice
   Akon : Lonely
  The Black Eyed Peas : Don't Lie

Clip 
  M. Pokora : Elle me contrôle
  Gorillaz : Feel Good Inc.
  Robbie Williams : Tripping
  Sinsemilia : Tout le bonheur du monde
  Shakira : La Tortura

Groupe/duo/troupe international 
  U2
  Depeche Mode
  Green Day
  The Black Eyed Peas
  Coldplay

Groupe/duo/troupe francophone  
  Le Roi Soleil
  Yannick Noah et Disiz
  Kyo
  Tryo
  Magic System

2006